Die Nordische Fußballmeisterschaft 1937–47 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 13. Juni 1937 und dem 5. Oktober 1947 statt. Ausrichter Finnland lobte hierbei die Trophäe Suomen Karhut (deutsch Finnische Bären) aus. Den Wettbewerb, welcher zum vierten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum zweiten Mal gewinnen. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges kam es zu einer Unterbrechung, wobei nach dieser entschieden wurde, die Resultate von 1945 und 1946 nicht zu werten.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1937–47 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

193747
Fußballveranstaltung 1937
Fußballveranstaltung 1938
Fußballveranstaltung 1939
Fußballveranstaltung 1947
Fußball (Finnland)